Представители дубайской династии Аль Мактум:
  (род. 1950) — дубайский политик, зам. главы полиции, а также спортсмен-наездник. Младший брат действующего эмира Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума.
 Ахмед ибн Мухаммад ибн Хашер Аль Мактум (род. 1963) — дубайский спортсмен, олимпийский чемпион 2004 года по стрелковому спорту. Троюродный племянник действующего эмира.